La Télégonie est une épopée perdue du Cycle troyen, qui faisait suite à l'Odyssée ;
 La télégonie est aussi une hypothèse aujourd'hui abandonnée des sciences de l'hérédité.